Примо́рье — приморский район, побережье какого-либо моря.

Хоронимы 
 Приморье — исторический регион, включающий Приморский край и южную (Заамурскую) часть Хабаровского края.
 Приморье — неофициальное название Приморского края.
 Приморье — побережье Черногории.
 Приморье, или Страна Моря — историческое название болотистой области, примыкавшей к северной части Персидского залива и рекам, впадающим в него.

Ойконимы 
Белоруссия
 Приморье — деревня в Минском районе Минской области.

Казахстан
 Приморье — до 2022 г. название села Тениз в Курмангазинском районе Атырауской области.

Россия
 Приморье — посёлок в Светлогорском районе Калининградской области.

Организации 
 Приморье — одна из официально установленных российских игорных зон.
 «Приморье» — бывший словенский футбольный клуб из Айдовшчины.
 «Приморье» — бывший российский хоккейный клуб из Уссурийска.
 «Приморье» — название женского волейбольного клуба «Приморочка» из Владивостока в 2010—2013 годах.
 «Спартак-Приморье» — российский мужской баскетбольный клуб из Владивостока.
 «Мостовик-Приморье» — бывший российский футбольный клуб из Уссурийска.

Прочее 
 Приморье — среднетоннажное промысловое судно.

См. также 
 Приморец
 
 Сербское Приморье
 Словенское Приморье
 Боснийское Приморье
 Дубровачко-Приморье